

Cinema 
 La forza invisibile (The Power) – film del 1968 diretto da Byron Haskin
 The Power – film del 1984 diretto da Stephen Carpenter

Letteratura 
 Troppo poco (The Power) – romanzo di Frank M. Robinson del 1956
 Ragazze elettriche (The Power) – romanzo di Naomi Alderman del 2016

Musica 
 The Power – singolo degli Snap! del 1989
 The Power – album di Vanessa Amorosi del 2000
 The Power – singolo di DJ Fresh del 2012